Маттео Ренці — італійський політик, прем'єр-міністр Італії у 2014—2016
 Нікола Ренці — політичний діяч Сан-Марино, колишній капітан-регент Сан-Марино